Puchar Niemiec w piłce nożnej mężczyzn 2004/2005 – 62. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Niemiec, który uzyskał tym samym prawo gry w kwalifikacjach Pucharu UEFA sezonu 2005/2006. Tym razem trofeum wywalczył Bayern Monachium. Finał został rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Uczestnicy

Plan rozgrywek 				
Rozgrywki szczebla centralnego składały się z 6 części:				
 Runda 1: 20–22 sierpnia 2004				
 Runda 2: 21–22 września 2004				
 Runda 3: 9–10 listopada 2004				
 Ćwierćfinał: 1–2 marca 2005				
 Półfinał: 19–20 kwietnia 2005				
 Finał: 28 maja 2005 na Stadion Olimpijski w Berlinie

Pierwsza runda 				
Mecze rozegrano od 20 do 22 sierpnia 2004 roku.				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
|}

Druga runda 				
Mecze rozegrano 21 i 22 września 2004 roku.				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
|}

Trzecia runda 				
Mecze rozegrano 9 i 10 listopada 2004 roku.				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
|}

Ćwierćfinały 				
Mecze rozegrano 1 i 2 marca 2005 roku.				
				
				
				
				
				
				
|}

Półfinały 				
Mecze rozegrano 19 i 20 kwietnia 2005 roku.				
				
				
				
				
|}

Finał

Statystyki 				
{| width=100%				
|				
Najlepsi strzelcy

Przypisy

Linki zewnętrzne 				
 Puchar Niemiec na fussballdaten.de				
				

2004 w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
2004 w Niemczech
2005 w Niemczech
!